

Personen
Andy Dunlop (1972), gitarist
Henry Dunlop (1876-1931), Brits ingenieur en poolonderzoeker
James Dunlop (1793-1848), Schots astronoom
Sam Dunlop (1908-1977), Nederlands arts en olympisch bobsleeër
Joey Dunlop (1952-2000), motorcoureur
John Boyd Dunlop (1840-1921), Schots industrieel ontwerper, onder meer van de rubberen fietsband

Bedrijven
Dunlop Protective Footwear, een bedrijf van de Nederlands-Belgische investeringsmaatschappij Gilde Equity Management
Dunlop Conveyor Belting, fabrikant van rubberen transportbanden, onderdeel van de Michelin-holding
Dunlop Rubber, het door John Boyd Dunlop opgerichte bedrijf
Dunlop Sport, bedrijf gespecialiseerd in sportartikelen op het gebied van tennis, squash, golf, badminton, kleding, reizen en fietsen
Dunlop Tyres, een firma die autobanden vervaardigt
Dunlop Manufacturing, een Amerikaans bedrijf dat gitaareffecten en gitaarhulpmiddelen als plectra en capodasters fabriceert.

Overige
de 'Dunlop-band', een opblaasbare luchtband om de wielen van fietsen of auto's, vooral in de beginjaren vaak zo genoemd
het Fietsventiel#Dunlop, Dunlop-ventiel, een type fietsventiel
Station Dunlop, spoorwegstation in Schotland